

Toponímia

Brasil 
Além Paraíba — município de Minas Gerais antigamente denominado Porto Novo do Cunha

Bairros 
Porto Novo (Caraguatatuba) — distrito de Caraguatatuba, São Paulo
Porto Novo (Cariacica) — bairro de Cariacica, Espírito Santo
Porto Novo (Santana) — distrito de Santana, Bahia
Porto Novo (São Gonçalo) — bairro de São Gonçalo, Rio de Janeiro.

Portugal 
Porto Novo (Gaula) — lugar da ilha da Madeira
Porto Novo (São Mateus) — localidade do concelho de Madalena do Pico, Açores.
Porto Novo (praia) - Praia em Torres Vedras

Outros países 
Porto Novo (Benim) — cidade e capital do Benim
Porto Novo (Santo Antão) — concelho de Cabo Verde
Portonovo — vila costeira do município de Sanxenxo, Galiza, Espanha
Parangipettai — cidade do Tamil Nadu, Índia, chamada Porto Novo durante o período colonial

Desambiguações de topônimos